Gerontios () ist der Name von:

 Gerontios (Präfekt), praefectus urbi von Konstantinopel im Jahr 561
 Gerontios (Bildschnitzer), Holzschnitzer im 5. Jahrhundert

Siehe auch:
 Gerontius (Begriffsklärung)